Thomas Cobham ist der Name folgender Personen:

* Thomas Cobham (Bischof) (um 1265–1327), englischer Diplomat und Geistlicher, Bischof von Worcester
 Thomas Cobham, 3. Baron Cobham (um 1343–1394), englischer Adliger und Politiker
 Thomas Cobham, 5. Baron Cobham († 1471), englischer Adliger
 Thomas Cobham (Schauspieler) (1779/1786–1842), britischer Schauspieler